А́рдер () — эстонская фамилия. Известные носители:

 Ардер, Александр (1894–1966) — эстонский певец (баритон, бас) и педагог.
 Ардер, Отт (1950—2004) — эстонский советский поэт, детский писатель.
  (1952–2014) — эстонский певец и музыкант, выступавший в группах «Hortus Musicus», «Апельсин».